

Тали — селище, Шипуновський район, Алтайський край
 Тали — село, Кантеміровський район, Воронезька область

Див. також 
 Талина
 Талі